Utslagsspelet vid världsmästerskapet i fotboll 1994 pågick från 2 juli till 17 juli 1994.

Åttondelsfinaler

Tyskland mot Belgien

Spanien mot Schweiz

Saudiarabien mot Sverige

Rumänien mot Argentina

Nederländerna mot Irland

Brasilien mot USA

Nigeria mot Italien

Mexiko mot Bulgarien

Kvartsfinaler

Italien mot Spanien

Nederländerna mot Brasilien

Bulgarien mot Tyskland

Rumänien mot Sverige

Semifinaler

Bulgarien mot Italien

Sverige mot Brasilien

Match om tredjepris

Final

Utslagsspel